Rafael Pacheco Hernández, född 1954 i Madrid, en spansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som R. Pacheco och som upptäckare av 57 asteroider.

Asteroiderna 25001 Pacheco är uppkallade efter honom.

Asteroid upptäckt av Rafael Pacheco Hernández

Se även 
Astronomiska upptäckter av Rafael Pacheco

Referenser 

Spanska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Spanska forskare under 1900-talet
Spanska forskare under 2000-talet
Födda 1954
Män